São conhecidas como revoluções liberais  aquelas iniciadas no século XVIII, que se desenvolveram no século XIX, e possuíam forte influência do Iluminismo.

 1776 – Revolução Americana de 1776 ou Revolução Americana
 1789 – Revolução Francesa
 1820 – Revolução liberal do Porto
 1830 – Revoluções de 1830 em vários países europeus
 1842 - Revoltas liberais de 1842 no Brasil
 1848/1849 – Revoluções de 1848
 1868 – La Gloriosa

Desambiguações de guerras e batalhas